Lafitte (Louisiana), een plaats in Louisiana, Verenigde Staten
Lafitte (Tarn-et-Garonne), een gemeente in Tarn-et-Garonne, Frankrijk